Чемпионат Таджикистана по футболу () — главное соревнование по футболу в Таджикистане, проводимое с 1992 года. С 2012 года функции главного управляющего органа турнира возложены на учреждённую в том же году Футбольную лигу Таджикистана. Действующим чемпионом является душанбинский «Истиклол».
Предшественником Высшей лиги Таджикистана являлся чемпионат Таджикской ССР, который проводился в период с 1937—1991 года.
Второй по уровню лигой в системе футбольных лиг Таджикистана является Первая лига Таджикистана. Третьей по уровню футбольной лигой в стране является Вторая лига Таджикистана. Далее следуют областные, районные и городские региональные футбольные лиги.

История 
После распада СССР с 1992 года Таджикистан стал проводить собственный национальный чемпионат.

Таблица национальных лиг АФК 
По итогам 2021 года, в таблице (рейтинге) национальных лиг стран-членов АФК (аналог таблицы коэффициентов УЕФА) Высшая лига Таджикистана и чемпионат Таджикистана в целом расположилось на 12-м месте среди 47 стран-членов АФК. Расположение чемпионата Таджикистана на 12-м месте в общем рейтинге, дает одному участнику Высшей лиги Таджикистана одно гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов АФК и двум клубам страны, участвовать в групповом этапе Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА).

Рейтинг клубных соревнований АФК 
На январь 2022 года.

Все призёры Высшей лиги

Первенство молодёжных составов команд Высшей лиги (дублёры)

Статистика

Лучшие бомбардиры всех сезонов

Футболисты года 
Данная номинация введена с 2003 года.

Спонсоры 
С 1992 по 2015 год у чемпионата Таджикистана не было генерального (титульного спонсора). Первым титульным спонсором чемпионата в сезоне 2016 года стала сеть торговых центров «Ёвар». Начиная с сезона 2017 множество компаний, предприятий и организаций (как местных, так и зарубежных) начали спонсировать футбол в Таджикистане.
Одним из спонсоров чемпионата Таджикистана выступило Правительство Республики Таджикистан.

Освещение и медиа 
Почти все матчи Высшей лиги Таджикистана, транслируют два местных телеканала: футбольный телеканал «Футбол FFT.TJ», который начал вещание в феврале 2017 года, а также спортивный телеканал «SPORT Варзиш», который начал вещание в марте 2016 года. До этого лишь центральные матчи чемпионата Таджикистана транслировал главный телеканал страны — «Таджикистан». Кроме того, все матчи Высшей лиги Таджикистана, некоторые матчи Первой лиги Таджикистана, матчи национальной сборной Таджикистана, остальных возрастных сборных, мини-футбольные матчи страны транслируются (без комментатора) на сайте , который имеет партнерские соглашения со многими футбольными чемпионатами стран мира.

См. также 
 Чемпионат Таджикской ССР по футболу
 Кубок Таджикской ССР по футболу
 Федерация футбола Таджикистана
 Кубок Таджикистана по футболу
 Суперкубок Таджикистана по футболу
 Кубок Федерации футбола Таджикистана
 Истиклол (футбольный клуб, Душанбе)
 ЦСКА (футбольный клуб, Душанбе)
 Регар-ТадАЗ (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 fft.tj — Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана
 Информация о футболе Таджикистана на официальном сайте ФИФА — fifa.com 

Таджикистан
Футбол в Таджикистане